Встеселово —  деревня в Куньинском районе Псковской области, Слепнёвская волость
 Встеселово —  озеро в Куньинском районе Псковской области, Слепнёвская волость